Суперліга Албанії 2012–2013 — 74-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном став Скендербеу.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Бюліс позбавлений 3 очок.
2. Клуб Лачі візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Албанії 2012—2013.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Албанії на soccerway 

2012—2013
Албанія
Албанія